VTR puede referirse a:

VTR, acrónimo con el que también se conoce al magnetoscopio, del inglés Video Tape Recorder.
VTR, acrónimo de la empresa chilena de telecomunicaciones VTR Comunicaciones SpA.
VTR, reporte de marca de la empresa ferroviaria estadounidense Vermont Railway.

VTR